Hrvatska:
 Đurići (Drenovci), naselje u općini Drenovci

BiH: 
 Đurići (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most
 Đurići (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići

Crna Gora:
 Đurići (Herceg-Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg-Novi, Boka kotorska,